Э́дди Си́бриан (; род. , Бербанк, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, известный по роли Коула Дешанела в мыльной опере «Любовь и тайны Сансет Бич» и Джимми Доэрти в сериале «Третья смена».

Биография 
Эдди Сибриан родился 16 июня 1973 года в Бёрбанке, Калифорния, в семье офисного менеджера Гортензии Балагер и банкира Карла Сибриана. Его родители являются кубинцами по происхождению — их семьи бежали с Кубы после прихода к власти Фиделя Кастро. Все своё детство Сибриан провёл в Сан-Фернандо. Будущий актёр стал задумываться о профессии, когда узнал, что его 13-летний одноклассник уже снимается в рекламе. Это послужило толчком, и Эдди сообщил родителям, что тоже хочет заниматься именно этим. Поиски агента по продвижению юного таланта принесли свои результаты: на протяжении семи лет Сибриан успешно снимался в рекламе, подрабатывал на телевидении и радио. Будучи склонным к спортивному образу жизни он мечтал и об этой сфере, однако из-за постоянной занятости его отстранили от школьных соревнований, поэтому о спорте на время пришлось забыть.

Средняя школа в местечке Монтеклер была окончена, далее последовал Калифорнийский университет. Параллельно с учёбой на экономическом факультете Сибриан продолжал подрабатывать, чтобы не быть материально зависимым от кого-либо.

Первой серьёзной, но небольшой работой стала роль Мэтта Кларка в телесериале «Молодые и дерзкие» в 1994 году. На съёмках он познакомился со своим другом, актёром Джошуа Морроу. В 1996 году Эдди снялся в эпизодах популярных сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Сабрина — маленькая ведьма», после чего получил значительную роль Гриффа Уолкера в сериале «Ночи Малибу». Первоначально продюсер Дэвид Хассельхофф планировал для Эдди небольшую роль, но изменил своё решение, подписав с молодым актёром контракт на два сезона; именно Д. Хассельхофф предложил начинающему актёру попробоваться в запускающуюся «мыльную оперу» под названием «Любовь и тайны Сансет Бич». На пробах актёра уверили, что его персонаж станет одним из центральных, и он принял предложение. В феврале 1997 года Эдди официально вошёл в актёрский состав уже снимающегося проекта, заменив предыдущего исполнителя роли Коула, актёра Эшли Хамильтона.

Уже с первых серий персонаж Сибриана Коул ДеШанель, вор драгоценностей и внук основателя городка Сансет Бич, буквально приковывал женскую половину телезрительниц. И неспроста: Эдди обладал довольно хорошей физической подготовкой и неоднократно появлялся с обнажённым торсом в эротических киносценах. Сериал набирал обороты и бешеную популярность, Сибриан самозабвенно выполнял свою работу и был предан проекту. Что не помешало ему, тем не менее, принять приглашение Чака Норриса на роль Логана Фэллона в боевике «Война Логана» (фильм вышел на телевидении 1 февраля 1998 года). В 1999 году, по окончании съёмок в «Сансет Бич», Эдди получил роль Джимми Доэрти в сериале «Третья смена», повествующим о работе команды спасателей. В это время актёр снимается в некоторых других фильмах и эпизодах известных сериалов.

В 2005 году выходит фильм ужасов «Пещера» с Эдди в главной роли. В этом же году он подписывает контракт на участие в сериале «Нашествие», производством которого занимается кинокомпания ABC. В 2007 году Сибриан заключает контракт на участие в семи эпизодах популярного сериала «Дурнушка». Спустя два года, в 2009-ом, выходят сразу две драмы с участием Эдди Сибриана— «Легко не сдаваться» и «Северное сияние».

Фильмография

Награды и номинации 
 1998 год, 1999 год — номинация премии «Дайджест мыльных опер» в категории «Ведущий молодой актёр» (сериал «Любовь и тайны Сансет Бич»)
 2000 год, 2002 год — номинация премии «ALMA Awards» в категории «Роль второго плана в телевизионном сериале» (сериал «Третья смена»)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США